Toponímia:
 Matamala (comuna del Capcir), poble i comuna de la comarca del Capcir, a la Catalunya del Nord
 Matamala (Gaià), masia al municipi de Gaià (Bages) 
 Matamala (Ivars de Noguera), serra entre els municipis d'Ivars de Noguera i d'Os de Balaguer a la comarca de la Noguera 
 Matamala (Mont-rebei), indret del terme de Sant Esteve de la Sarga, al Pallars Jussà, al territori de l'antic poble de Mont-rebei 
 Matamala (Sant Hilari Sacalm), masia aïllada al terme de Sant Hilari Sacalm (Selva) 
 Matamala de Almazán, municipi de la província de Sòria a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Alou dels Angles i Matamala, alou propietat territorial lliure i exempta de tota càrrega i dret senyorial 
 Barranc de Matamala (Sant Esteve de la Sarga), barranc del terme de Sant Esteve de la Sarga, a la zona de Mont-rebei 
 Can Matamala (Sils), masia de Sils (Selva) 
 Casa Matamala, diversos indrets
 Llac de Matamala, embassament artificial majoritàriament dins de la comuna de Matamala, a la comarca del Capcir
 Serra de Matamala, serra al municipi de les Llosses a la comarca del Ripollès 
 Santa Maria de Matamala, al municipi de les Llosses (Ripollès)

 Biografies:
 Antonio Matamala Sistac (Binèfar, 13 de gener de 1929 – Barcelona, 6 d'abril de 1951), futbolista de la Franja de Ponent de la dècada de 1940 
 Conrado Matamala Sistac (Binèfar, 26 de febrer de 1918 – Barcelona, 10 de novembre de 2004), futbolista de la Franja de Ponent de la dècada de 1940
 Feliu Matamala i Teixidor (Amer, 21 de setembre de 1912 – Girona, 22 de novembre de 2009), llibreter i activista cultural català
 Joan Matamala i Flotats (Gràcia, 1893 – Barcelona, 1977), escultor català
 Jordi Matamala Muntadas (Vilobí d'Onyar, 18 de maig de 1976), futbolista professional català ja retirat
 Josep Maria Matamala i Alsina o Jami Matamala (Girona, 15 d'agost de 1957), empresari i polític català, membre de Convergència 
 Llorenç Matamala i Piñol (Sant Fruitós de Bages, 1856 - Barcelona, 29 de juliol de 1925), escultor català